

Geografia 
 Ridgeley – comune nello Stato della Virginia Occidentale, Stati Uniti d'America
 Ridgeley – comunità non incorporata in Nebraska, Stati Uniti d'America

Persone 
 Andrew Ridgeley – cantante, chitarrista e produttore discografico britannico
 Cleo Ridgeley – attrice statunitense
 Renee Ridgeley – attrice e sceneggiatrice statunitense